Gonioctena — рід твердокрилих комах родини Листоїди (Chrysomelidae).

Види 
 Gonioctena aegrota
 Gonioctena decaspilota
 Gonioctena decemnotata
 Gonioctena flavicornis
 Gonioctena fornicata
 Gonioctena gobanzi
 Gonioctena holdhausi
 Gonioctena intermedia
 Gonioctena interposita
 Gonioctena irrorata
 Gonioctena kaufmanni
 Gonioctena leprieuri
 Gonioctena linnaeana
 Gonioctena nivosa
 Gonioctena olivacea
 Gonioctena pallida
 Gonioctena procax
 Gonioctena pseudogobanzi
 Gonioctena quinquepunctata
 Gonioctena secsaouia
 Gonioctena variabilis
 Gonioctena viminali

Джерела 
 Biolib 
 Chrysomelidae

Хризомеліни
Роди листоїдів